Traubel ist der Familienname folgender Personen:

 Helen Traubel (1899–1972), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)
 Sarah Traubel (* 1986), deutsche Opern- und Konzertsängerin der Stimmlage Sopran